Duxbury kan syfta på

 Duxbury, Massachusetts
 Duxbury, Vermont
 Duxbury, Minnesota